La Coppa di Grecia 2004-2005 è la 30ª Coppa di Grecia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le 42 squadre iscritte alla A1 Ethniki, A2 Ethniki e B Ethniki. Le squadre della
A1 Ethniki 2004-2005 entrano in gioco solo agli ottavi di finale, mentre le altre squadre si sfidano per i due posti restanti.

Partite

Fase A

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Rethymnou ammesso direttamente al turno successivo

Quarto turno

Fase B

Tabellone

Voci correlate 
A1 Ethniki 2004-2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2004
Pallacanestro nel 2005
Coppa di Grecia di pallacanestro maschile